Мэ́ттью Куи́нси Дадда́рио (, 1 октября 1987, Нью-Йорк) — американский актёр, известен по роли Алека Лайтвуда в телесериале «Сумеречные охотники».

Ранняя жизнь и образование 
Мэттью Даддарио родился и вырос в Нью-Йорке в семье юристов: мать, Кристина Титус — адвокат; отец, Ричард Даддарио —  федеральный прокурор, бывший глава Контртеррористического отдела департамента полиции Нью-Йорка при администрации мэра Майкла Блумберга. У него есть младшая сестра Кэтрин и старшая сестра Александра, также актриса. Дед Мэттью по отцовской линии Эмилио Куинси Даддарио, представитель Демократической партии в Палате представителей США от штата Коннектикут с 1959 по 1971 год.

У Даддарио есть итальянские, ирландские, словацкие и английские корни. Он ходил в Коллегиальную школу, а в 2010 году окончил Университет Индианы в Блумингтоне, где изучал бизнес. После выпуска из университета начал изучать актёрское мастерство и ходить на прослушивания.

Личная жизнь 
31 декабря 2017 года женился на своей девушке Эстер Ким. В мае 2020 года пара объявила в Instagram, что ждет первого ребенка. В сентябре 2020 года у пары родилась дочь.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактёры США
Выпускники Коллегиальной школы (Нью-Йорк)